Велень:
 Велень — деревня в Пуховичском районе Минской области Белоруссии.
 Ве́лень — город в Польше.
 Велень — село в Коростенском районе Житомирской области Украины.
 Веле́нь — сорт пергамента.
 Велень — гмина (уезд) в Польше, входит в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Великопольское воеводство.
 Велень — община в Среднечешском крае Чехии.